

Persone
 Annalisa Stroppa (1980) – mezzosoprano italiano
 Araone Stroppa, o Alaone, noto anche come Araone da Struppa (fl. XIV secolo) – diplomatico e ammiraglio italiano della Repubblica di Genova
 Giovanni Stroppa (1968) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Marco Stroppa (1959) – compositore italiano
 Piero Stroppa (1956) – divulgatore scientifico e docente italiano

Altro
 Stroppa – famiglia nobile di Genova
 46720 Pierostroppa – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1997